Heiterkeit steht für:

 Heiterkeit, frohgemute, aufgeräumte, aufgelockerte Stimmung
 Heiterkeit (Schiff, 1904), Fahrgastschiff der Stettiner Oderwerke
 Heiterkeit (Schiff, 1909), Fahrgastschiff in Berlin
 Die Heiterkeit, deutsche Popband

Siehe auch: